Rohde kan som auktorsförkortning betyda:

 Klaus Rohde
 Manfred Rohde
 Michael Rohde

Robotskapade auktorsförkortningar